

Geografia 
 Sig – città del nord-ovest dell'Algeria
 Sig – città della Russia

Rune
 Sig – runa dell'alfabeto Fuþorc, corrispondente alla dea Sól della mitologia norrena
 Sig – uno dei simboli runici adottati dalle SS

Codici 
 SIG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Fernando Luis Ribas Dominicci, San Juan (Porto Rico)
 SIG – codice identificativo dell'NDB e del TACAN di Sigonella, radioassistenze per la navigazione aerea
 sig – codice ISO 639-3 della lingua paasaal
 SIG – codice ISO 3166-2:PH di Siquijor (Filippine)

Sigle 
 Saldo intermedio di gestione
 Schweizerische Industrie Gesellschaft – azienda di imballaggi svizzera già costruttrice di materiale rotabile e di armi da fuoco un cui ramo è SIGARMS
 Scientific Interest Group – gruppo di interesse scientifico
 Sistema informativo geografico
 Special Identification Group, Special Intelligence Group, Special Interrogation Group –   SIG, corpo armato speciale britannico della seconda guerra mondiale
 Strasbourg Illkirch Graffenstaden – squadra di pallacanestro francese

Altro 
 SIG Manufacturing – azienda che fabbrica modelli di aeroplani
 SIG – costruttore ferroviario svizzero di Neuhausen